MacMahon of McMahon kan betrekking hebben op:
 Patrice de Mac-Mahon (1808-1893), Frans generaal en president (1873-1879)
 Henry McMahon (1862-1949), Brits diplomaat en koloniaal bestuurder
 McMahon-systeem - toernooisysteem bij sommige denksporten, inzonderlijk Go
 Brigitte McMahon (1967), Zwitsers triatlete
 Anthony McMahon (1986), Engels voetballer
 Tony MacMahon, Iers accordeonspeler
 McMahon (worstelfamilie), een in het Amerikaanse worstelen machtige familie, waarvan onder meer deel uitmaakt:
 Jess McMahon (1880-1954), boks- en worstelpromoter; vader van Vincent James McMahon, grootvader van huidige voorzitter Vincent Kennedy McMahon
 Vince McMahon Sr. (1914-1984), professioneel worstelpromoter en oprichter van Capitol Wrestling Corporation (later bekend als World Wide Wrestling Federation)
 Vincent Kennedy McMahon (1945), voorzitter en CEO van World Wrestling Entertainment Inc.
 Linda McMahon (1948), vrouw van Vincent K. en voormalig CEO van WWE
 Shane McMahon (1970), zoon van Vincent K. en voormalig Executive President of WWE Global Media
 Marissa Mazzola-McMahon (1973), vrouw van Shane
 Stephanie McMahon (1976), dochter van Vincent K. en Executive Vice President of WWE 
 Paul Levesque als Triple H (1969), profworstelaar en man van Stephanie